Essas foram as partidas do grupo C da Copa do Mundo FIFA de 1998.

Classificação

Arábia Saudita x Dinamarca

França x África do Sul 

Copa do Mundo FIFA de 1998